Име и презиме Владан Ђорђевић носило је или носи више људи. То су:
Владан Ђорђевић (рођен 1844) - српски лекар, књижевник и политичар
Владан Ђорђевић (инжењер) - српски инжењер
Владан Ђорђевић (одбојкаш) - српски одбојкаш, учесник на ЛОИ 2004.
 Владан Ђорђевић (глумац)